Lubochnia (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Tomaszowski (Mazovië), of
Lubochnia (Łódź), een dorp in deze Poolse landgemeente.